Ерр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Дром
 Ерр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
 Ерр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї

Див. також  
 Ер